Преображе́новка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Преображеновка — село в Каргалинском районе Актюбинской области.

Россия 
 Преображеновка — село в Завитинском районе Амурской области.
 Преображеновка — село в Октябрьском районе Амурской области.
 Преображеновка — село в Стерлитамакском районе Башкортостана.
 Преображеновка — село в Ленинском районе Еврейской автономной области.
 Преображеновка — село в Добровском районе Липецкой области.
 Преображеновка — деревня в Саргатском районе Омской области.
 Преображеновка — село в Жердевском районе Тамбовской области.
 Преображеновка — деревня в Староюрьевском районе Тамбовской области.

Украина 
 Преображеновка — село в Близнюковском районе Харьковской области.

Израиль 
 Преображеновка () — киббуц в Екатерининском районе Тель-Авивского округа. Основан выходцами из бывшего СССР.